Jansen kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Jansen, Saskatchewan, ort,

USA 

 Jansen, Nebraska, ort, Jefferson County, 
 Jansen, Colorado, ort, Las Animas County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar